En Pologne, Lasocin est le nom de :

dans la voïvodie de Łódź
 Lasocin, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Lasocin, village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Lasocin, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Lasocin, village du powiat de Płock,
 Lasocin, village du powiat de Sochaczew.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Lasocin, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Lasocin, village du powiat de Kielce,
 Lasocin, village du powiat d'Opatów.